Лэпушна (ранее Лапушна):
 Лэпушна — река в Молдавии
 Лапушна — село в Молдавии